A atual família real búlgara parte da linhagem dos Koháry, um ramo da Casa de Saxe-Coburgo-Gota que governou a Bulgária de 1887 até 1946. O último czar, Simeão II, tornou-se primeiro-ministro da Bulgária em 2001 e permaneceu no cargo até 2005. Os membros da família real possuem os títulos de príncipe e princesa da Bulgária e de duque e duquesa da Saxônia com o título de Alteza Real.

O pico Coburgo na península Trinity, na Antártida recebeu este nome em homenagem à casa de Saxe-Coburgo-Gota.

Membros

SM o tsar Simeão IISM a tsaritsa Margarita
SAR a princesa Miriam, Princesa-viúva de Turnovo
SAR o príncipe Bóris, Príncipe de Turnovo
SAR o príncipe Beltran
SAR o príncipe Kyril, Príncipe de PreslavSAR a princesa María do Rosário, Princesa de Preslav
SAR a princesa Mafalda Cecília
SAR a princesa Olímpia
SAR o príncipe Tassilo
SAR o príncipe Kubrat, Príncipe de PanagiurishteSAR a princesa Carla Maria, Princesa de Panagiurishte
SAR o príncipe Mirko
SAR o príncipe Lucas
SAR o príncipe Tirso
SAR o príncipe Constantino-Assen, Príncipe de VidinSAR a princesa Maria da Graça, Princesa de Vidin
SAR o príncipe Umberto
SAR a princesa Sofia
SAR a princesa Kalina, Sra. Muñoz
SAR a princesa Maria Luiza, Princesa de Koháry (irmã de Simeão II)

Membros da Familia alargada
A família do Tsar inclui:

 Antonio "Kitín" Muñoz (Genro do Tsar;Marido da Princess Kalina)
 SA Principe Simeon Hassan of Bulgaria (Neto do Tsar)
 Bronislaw Chrobok (Cunhado do Tsar, Marido da Princesa Maria Luisa)
 SAS Principe Boris de Leiningen (The Tsar's nephew, first son of Princess Marie Louise and her first husband, the late Prince Karl of Leiningen)
 SAS Princess Cheryl of Leiningen (The Tsar's niece-in-law; Prince Boris of Leiningen's second wife)
 SAS Principe Nicholas of Leiningen (The Tsar's grandnephew)
 SAS Principe Karl Heinrich of Leiningen (The Tsar's grandnephew)
 SAS Princesa Juliana of Leiningen (The Tsar's grandniece)
 SAS Principe Hermann Friedrich of Leiningen (The Tsar's nephew, second son of Princess Marie Louise and her first husband)
 SAS Princesa Deborah of Leiningen (The Tsar's niece-in-law; Prince Hermann Friedrich of Leiningen's wife)
 SAS Princesa Tatiana of Leiningen (The Tsar's grandniece)
 SAS Princesa Nadia of Leiningen (The Tsar's grandniece)
 SAS Princesa Alexandra of Leiningen (The Tsar's grandniece)
 SAS Princesa Alexandra, Mrs Champalimaud Raposo de Magalhães (The Tsar's niece, daughter of Princess Marie Louise and her second husband)
 Jorge Champalimaud Raposo de Magalhães (The Tsar's nephew-in-law; Princess Alexandra Chrobok of Koháry's husband)
 SAS Principe Luis de Magalhães of Koháry (The Tsar's grandnephew)
 SAS Princesa Giovanna de Magalhães of Koháry (The Tsar's grandniece)
 SAS Princesa Clémentine de Magalhães of Koháry (The Tsar's grandniece)
 SAS Principe Pawel Chrobok of Koháry (The Tsar's nephew, son of Princess Marie Louise and her second husband)
 SAS Princesa Ariana of Koháry (The Tsar niece-in-law; Prince Pawel Chrobok of Koháry's wife)
 SAS Princesa Maya Chrobok of Koháry (The Tsar's grandniece)
 SAS Principe Alexander Ferdinand Chrobok of Koháry (The Tsar's grandnephew)

Membros falecidos recentemente 
SAR a princesa Eudoxia (tia do tsar, morta em 1985)
SM a tsaritsa mãe Joana (mãe do tsar, morta em 2000)
SAR o príncipe Kardam, Príncipe de Turnovo (morto em 2015)

Ligações Externas 
 Página Oficial da Família Real Búlgara

Famílias reais da Europa
Casa de Koháry
Casa de Saxe-Coburgo-Gota